Barwiński (herb)
 Barwiński - nazwisko polskie oraz ukraińskie
 Antoni Barwiński (1923–2005) – piłkarz, reprezentant Polski